Olympus může být :

 Olympus – japonský koncern a stejnojmenná obchodní značka spotřební optiky a elektroniky
 Olympus Raw Format – proprietární raw formát digitálních fotoaparátů značky Olympus
 Olympus Mons – sopka na Marsu
 Rolls-Royce Olympus – proudový motor

Související články 
 Olympos
 Olymp